Die Oeiras Ladies Open 2021 waren ein Tennisturnier für Damen in Oeiras, Portugal. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 12. bis 18. April 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Oeiras Ladies Open 2021 fand am 11. und 12. April 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Oeiras